Kiczka (nakrycie głowy)
 Kiczka (budownictwo)